

Antiquité 

 Hydaspe dans l'Antiquité, rivière du Pakistan actuelle Jhelum
 Bataille de l'Hydaspe, en juillet , oppose Alexandre le Grand à Pôros, râja indien du royaume de Paurava.

 Hydaspe. Dans l'Antiquité, rivière d'Iran et d'Irak, un des divers noms de l'actuelle Karkheh

Personnages de fiction 
 Hydaspe,père africain de Chariclée dans le roman Théagène et Chariclée (ou Les Éthiopiques) d'Héliodore. 
 Hydaspe, officier du palais intérieur d'Assuérus dans la pièce Esther de Jean Racine
 Hydaspe, confident de Pharasmane, dans la pièce Rhadamiste et Zénobie de Crébillon père 
 Hydaspé, un des deux fils de Sémiramis, la reine légendaire de Babylone

Divers 
 Speyeria hydaspe, espèce papillon du genre Speyeria de la famille des Nymphalidae

Notes et références